A Million Voices е сингъл на руската поп певица Полина Гагарина. Представя Русия на конкурса Евровизия 2015.

Обща информация 
На големия финал, тя получава 303 точки, завършвайки на второ място, като се превръща в първата втора песен в класирането, която някога получава повече от 300 точки на Евровизия. Песента е написана от шведските композитори Габриел Аларес, Йоаким Бьорнберг, Катрина Ноорберген и от руските Леонид Гуткин и Владимир Малецки.

Музикалното видео на песента е представено на 15 март 2015 г. На същия ден то е публикувано и на официалния канал на конкурса в YouTube, където е гледано повече от 10 милиона пъти.

В заснемането на клипа участват 25 души, включително деца и възрастни от различни раси и националности.

Позиции в класациите

iTunes

Източници

Външни препратки 
 

Песни в Евровизия
Сингли от 2015 година